

Astronomia
 2902 Westerlund – asteroide della fascia principale
 Westerlund 1 – ammasso stellare giovane più massivo del Gruppo Locale
 Westerlund 2 – giovane ammasso aperto nella costellazione della Carena
 Westerlund 1-26 – stella supergigante o ipergigante rossa situata nell'ammasso stellare Westerlund 1

Persone
 Anna Westerlund – calciatrice finlandese
 Edvard Westerlund – lottatore finlandese
 Kalle Westerlund – lottatore finlandese